Weltkonferenz steht für
 Mennonitische Weltkonferenz
 Weltkonferenz gegen Rassismus
 Weltkonferenz über Menschenrechte
Siehe auch
 Konferenz
 Weltkongress